Lexxi Tyler (Beaverton, 16 de maio de 1983) é uma atriz pornográfica americana.

Prêmios e indicações

2008: AVN Award – Best All-Girl Sex Scene (Video) – Babysitters (2007)
2009: AVN Award – Best All-Girl Group Sex Scene – Cheerleaders

Ligações externas

 
 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos